Озаско () е град в Югоизточна Бразилия. Той е разположен в Голям Сао Пауло.

Известни личности 
 Едерсон Мораеш, футболист

Побратимени градове 
 Гюмри, Армения

Източници 

Селища в Сао Пауло